Anna Sarfatti – scrittrice italiana, autrice di libri per bambini
 Attilio Sarfatti – poeta e storico italiano
 Cesare Sarfatti – politico italiano
 Gino Sarfatti – designer italiano
 Margherita Sarfatti – scrittrice e giornalista italiana, biografa di Benito Mussolini
 Riccardo Sarfatti – architetto, imprenditore e politico italiano
 Roberto Sarfatti – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare